Pregadio ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrizio Pregadio (* 1957), italienischer Sinologe
 Roberto Pregadio (1928–2010), italienischer Filmkomponist, Musiker und Dirigent